Osbaston – miejscowość w Knockin, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Osbaston – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Osbaston – miejscowość w Telford and Wrekin, w hrabstwie Shropshire (Anglia)